UGN bezeichnet:
 Waukegan National Airport (IATA-Code), Flughafen von Waukegan, Lake County, Illinois
 Bahnhof Greußen (DS100-Code) an der Bahnstrecke Wolkramshausen–Erfurt

ugn steht für:
 Ugandische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung